Nowicka ist der Familienname folgender Personen:

 Agata Nowicka (* 1976), polnische Künstlerin
 Bronka Nowicka (* 1974), polnische Regisseurin, Drehbuchautorin und Dichterin
 Ewa Nowicka (* 1987), polnische Handball- und Beachhandballspielerin
 Ewelina Nowicka (* 1982), polnische Geigerin und Komponistin
 Joanna Nowicka (* 1966), polnische Bogenschützin
 Magdalena Nowicka, Soziologin
 Wanda Nowicka (* 1956), polnische Politikerin und Feministin